Болеслав II Щедри () от династията на Пястите е крал на Полша през XI век

Източници 

Монарси на Полша
Пясти